Мокраняц () — сербская фамилия. Известные носители:

 Мокраняц, Стеван (1856—1914) — сербский композитор и хормейстер.
 Мокраняц,  Василе (1923—1984) — сербский югославский композитор.